Jacques Fromentin (1754-1830), militaire français.
 Eugène Fromentin (1820-1876), peintre et écrivain français.
 Jean-Christophe Fromantin (né en 1962) homme politique français, maire de Neuilly-sur-Seine.

Patronyme normand